Liczman (żeton) – żeton używany do liczenia.
 Liczman (zawód) – pracownik portowy, pracownik piekarni.